Heinrich (Hermann Josef Freiherr) von Heß (1788-1870) - șef de stat major austriac.
 (Walter Richard) Rudolf Hess (Heß) (1894–1987) - politician nazist.
 Walter Rudolf Hess (1881-1973) - fiziolog, laureat al Premiului Nobel.

Vezi și 
 Höß (Höss, Hoeß, Hoess)

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești